Качык () — топоним в Эрзинском кожууне Республики Тыва.

 Качык — село
 Качык — сумон
 Качык — река